Box Hill – miejscowość w Australii, w stanie Wiktoria
 Box Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Box Hill (wzgórze w Anglii)
 Box Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Box Hill (wzgórze w Australii)